

Bosnië-Herzegovina

 Bukovica (Cazin), een plaats in de gemeente Cazin in Bosnië-Herzegovina
 Bukovica (Kiseljak), een plaats in de gemeente Kiseljak in Bosnië-Herzegovina
 Bukovica (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic in Bosnië-Herzegovina
 Bukovica (Laktaši), een plaats in de gemeente Laktaši in Bosnië-Herzegovina
 Bukovica (Tomislavgrad), een plaats in de gemeente Tomislavgrad in Bosnië-Herzegovina
 Bukovica (Zenica), een plaats in de gemeente Zenica in Bosnië-Herzegovina

Kroatië

 Bukovica (Rešetari), een plaats in de Kroatische gemeente Rešetari
 Bukovica (Topusko), een plaats in de Kroatische gemeente Topusko

Montenegro

 Bukovica (Rožaje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Rožaje

Servië

 Bukovica (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica
 Bukovica (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Bukovica (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac

Slovenië

 Bukovica (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Bukovica (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica
 Bukovica (Renče-Vogrsko), een plaats in de Sloveense gemeente Renče-Vogrsko
 Bukovica (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica
 Bukovica (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka